Estos son los equipos que toman parte de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2013. Solo son elegibles jugadores que nacieron después del 1 de enero de 1993 inclusive, cada asociación participante debió presentar a la FIFA una lista provisional con 35 jugadores (4 de ellos porteros como mínimo), luego solo 21 jugadores (3 de ellos porteros) de los 35 iniciales conformaron la lista definitiva que tuvo que ser enviada a la FIFA al menos diez días hábiles antes del partido inaugural del torneo. La FIFA hizo oficiales y públicas las listas de los equipos el 14 de junio de 2013.

Un jugador de la lista definitiva pudo ser sustituido, en caso de lesión seria, por otro de la lista provisional de 35 a más tardar 24 horas antes de la disputa del primer partido de su equipo.

Grupo A

España (ESP) 

Entrenador:  Julen Lopetegui

Julen Lopetegui hizo oficial la convocatoria de 21 jugadores el 21 de mayo de 2013.

1 Rubén Yáñez fue convocado el 7 de junio de 2013 para reemplazar a Kepa Arrizabalaga excluido de la lista por lesión.

Estados Unidos (USA) 

Entrenador:  Tab Ramos

Tab Ramos dio a conocer la lista de 21 jugadores el 7 de junio de 2013.

Francia (FRA) 

Entrenador:  Pierre Mankowski

Pierre Mankowski hizo la convocatoria de 21 jugadores el 23 de mayo de 2013.

1 Pierre-Yves Polomat fue convocado el 7 de junio de 2013 para reemplazar a Jérôme Roussillon excluido de la lista por lesión.

Ghana (GHA) 

Entrenador:  Sellas Tetteh

Sellas Tetteh dio a conocer la lista de 21 jugadores el 14 de junio de 2013.

1 Baba Mensah fue convocado el 19 de junio de 2013 para reemplazar a Daniel Pappoe excluido de la lista por lesión.

Grupo B

Corea del Sur (KOR) 

Entrenador:  Lee Kwang-Jong

Lee Kwang-Jong dio a conocer la lista de 21 jugadores el 11 de junio de 2013.

1 Na Sung-Soo reemplazó en la lista original de 21 jugadores a Kim Seung-Joon.

Cuba (CUB) 

Entrenador:  Raúl González Triana

Raúl González Triana hizo la convocatoria de 21 jugadores el 5 de junio de 2013.

Nigeria (NGA) 

Entrenador:  John Obuh

John Obuh hizo la convocatoria de los 21 jugadores el 7 de junio de 2013.

Portugal (POR) 

Entrenador:  Edgar Borges

Edgar Borges anunció la lista de los 21 jugadores el 11 de junio de 2013.

1 Ivan Cavaleiro fue llamado el 15 de junio de 2013 para reemplazar a Gonçalo Paciência excluido de la lista por razones médicas.

Grupo C

Australia (AUS) 

Entrenador:  Paul Okon

Paul Okon hizo la convocatoria de 21 jugadores el 4 de junio de 2013.

1 Hagi Gligor fue convocado el 11 de junio de 2013 para reemplazar a Terry Antonis excluido de la lista por lesión.

Colombia (COL) 

Entrenador:  Carlos Restrepo

Carlos Restrepo confirmó la lista de 21 jugadores el 14 de junio de 2013.

1 Pedro León Osorio y Jaine Barreiro fueron convocados de último momento para reemplazar a Cristian Higuita y Guillermo León Celis desconvocados por lesión.

El Salvador (SLV) 

Entrenador:  Mauricio Alfaro

Mauricio Alfaro hizo la convocatoria de 21 jugadores el 27 de mayo de 2013.

Turquía (TUR) 

Entrenador:  Feyyaz Uçar

Feyyaz Uçar hizo la convocatoria de los 21 jugadores el 6 de junio de 2013.

Grupo D

Grecia (GRE) 

Entrenador:  Kostas Tsanas

Kostas Tsanas dio a conocer la lista de 21 jugadores el 12 de junio de 2013.

1 Dimitris Pelkas fue convocado el 17 de junio de 2013 para reemplazar a Taxiarchis Fountas excluido de la lista por lesión.

Malí (MLI) 

Entrenador:  Moussa Keita

Moussa Keita dio a conocer la lista de 21 jugadores el 14 de junio de 2013.

México (MEX) 

Entrenador:  Sergio Almaguer

Sergio Almaguer dio a conocer la lista de 21 jugadores el 8 de junio de 2013.

Paraguay (PAR) 

Entrenador:  Víctor Genes

Víctor Genes dio a conocer la lista de 21 jugadores el 1 de junio de 2013.

Grupo E

Chile (CHI) 

Entrenador:  Mario Salas

Mario Salas hizo la convocatoria de 21 jugadores el 1 de junio de 2013.

1 Diego Valdés fue convocado el 11 de junio de 2013 para reemplazar a Diego Rojas excluido de la lista por lesión.

2 Óscar Hernández fue convocado el 17 de junio de 2013 para reemplazar a Ignacio Caroca excluido de la lista por lesión.

Egipto (EGY) 

Entrenador:  Rabie Yassin

Rabie Yassin dio a conocer una lista provisional de 26 jugadores el 19 de mayo de 2013, luego redujo la lista los 21 jugadores siguientes.

Inglaterra (ENG) 

Entrenador:  Peter Taylor

Peter Taylor hizo la convocatoria de los 21 jugadores el 28 de mayo de 2013.

1 Luke Garbutt fue convocado el 11 de junio de 2013 para reemplazar a Sam Byram  retirado de la lista por lesión.

Irak (IRQ) 

Entrenador:  Hakeem Shaker

Hakeem Shaker dio a conocer la lista de los 21 jugadores el 14 de junio de 2013.

Grupo F

Croacia (CRO) 

Entrenador:  Dinko Jeličić

Dinko Jeličić dio a conocer la lista de 21 jugadores el 14 de junio de 2013.

1 Dino Perić reemplazó en la lista original de 21 jugadores a Josip Čalušić.

2 Petar Brlek reemplazó en la lista original de 21 jugadores a Matej Mitrović.

3 Danijel Miškić reemplazó en la lista original de 21 jugadores a Josip Radošević.

Nueva Zelanda (NZL) 

Entrenador:  Chris Milicich

Chris Milicich dio a conocer la lista de 21 jugadores el 10 de junio de 2013.

Uruguay (URU) 

Entrenador:  Juan Verzeri 

Juan Verzeri dio a conocer la lista de 21 jugadores el 5 de junio de 2013.

Uzbekistán (UZB) 

Entrenador:  Ahmadjon Musaev

Ahmadjon Musaev dio a conocer la lista de 21 jugadores el 14 de junio de 2013.

Véase también 
 Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2013

Referencias

Enlaces externos 
Página oficial de la Copa Mundial FIFA Sub-20 Turquía 2013 

Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2013